Ondřej Černý (ur. 4 marca 1999) – czeski biegacz narciarski, zawodnik klubu LK Slovan Karlovy Vary.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Ondřej Černý pojawił się 4 grudnia 2015 roku, podczas zawodów rangi "FIS" w austriackiej miejscowości Seefeld in Tirol, gdzie uplasował się na 87. miejscu w sprincie stylem dowolnym. W Pucharze Świata zadebiutował 21 grudnia 2019 roku w Planicy, gdzie zajął 72. miejsce w sprincie techniką dowolną. Pucharowe punkty wywalczył podczas debiutu w Pucharze Świata.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Uniwersjada

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Czescy biegacze narciarscy
Czescy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1999